Bundestagswahlkreis 257 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ostallgäu (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Oberallgäu (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Neukölln (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte – Prenzlauer Berg – Weißensee I (1990)